La bataille d'Agordat peut faire référence à :
 Première bataille d'Agordat (1890)
 Deuxième bataille d'Agordat (1893)
 Bataille d'Agordat (1941)